Jméno Sergius nosili čtyři papežové římskokatolické církve.

papežové
 sv. Sergius I. – pontifik v letech 687–701
 Sergius II. – pontifik v roce 844–847
 Sergius III. – pontifik v roce 904–911
 Sergius IV. – pontifik v roce 1009–1012

další osoby jménem
 Sergius

Papežové podle jména